

Tablica 

2000./01.
Zagrebačka-0-JŽNL